Salwator Cup – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2008 z cyklu Salwator Cup rozgrywany w dniach 3–9 listopada 2008 roku w Krakowie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

Salwator Cup
2008 w tenisie ziemnym
2008 w polskim sporcie